Серге́й Бессо́нов: Бессонов, Сергей Алексеевич (1892—1941) — ректор Уральского политехнического института в 1925—1927.
 Бессонов, Сергей Васильевич (род. 1967) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Бессонов, Сергей Евгеньевич (род. 1961) — российский художник.
 Бессонов, Сергей Николаевич (род. 1982) — командир 154 отдельного комендантского полка, полковник.